YGI steht für:
 Yemen General Insurance, jemenitische Versicherungsgesellschaft
 You Got It, Internet-Slang

ygi steht für:
 Yiningayi (ISO-639-3-Code), Varietät von Bidjara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung